Boydstun steht für
Patty Boydstun (* 1951), US-Skirennläuferin 
Boydstun Cemetery, Friedhof in Texas